— японский футболист и тренер. Выступал за национальную сборную Японии.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клуб «Фурукава Электрик», к которой присоединился после окончания университета Хосэй в 1977 году. В составе клуба в 1985/86 годах стал чемпионом страны, обладателем Кубка лиги и Азиатского Кубка чемпионов. В 1989 году Маэда завершил игровую карьеру, сыграв 209 матчей и забив 35 голов в национальном чемпионате. Дважды он был включен в символическую сборную лиги — в 1980 и 1982 годах.

Национальная сборная 
С 1975 по 1984 год сыграл за национальную сборную Японии 65 матчей, в которых забил 11 голов. Его дебют состоялся 4 августа 1975 года, когда Маэда был студентом Университета Хосэй, в матче против Бангладеш. Принимал участие в Азиатских играх 1978 года, где забил гол в ворота Бахрейна. С начала 1980-х был капитаном команды. Также играл в матчах квалификации на Олимпийские игры 1976, 1980 и 1984 годов, и отборочных матчах на чемпионат мира 1978 и 1982 годов. Завершил выступления игрой против Катара.

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры Маэда стал работать тренером в «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба» в 1994 году. Он руководил молодежной командой клуба в 1997 году. В 1998 году он перешел в «Ёкогава Мусасино» и руководил клубом до 1999 года. В 2003 году он подписал контракт с «Мито Холлихок» и управлял клубом до 2007 года.

Статистика

В клубе

В сборной

Тренерская статистика

Достижения

Командные 
«Фурукава Электрик»
 Победитель Первого дивизиона японской футбольной лиги: 1976, 1985/86
 Обладатель Кубка Императора: 1976

Индивидуальные 
 Включён в сборную Джей-лиги: 1980, 1982

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Ёкогава Мусасино»
Тренеры ФК «Мито Холлихок»
Выпускники Университета Хосэй